Ahrenberg kan syfta på

Albin Ahrenberg, svensk flygkapten
Henrik Ahrenberg, svensk grosshandlare och politiker 
Jac Ahrenberg, finländsk arkitekt, konstnär och författare
Ossian Ahrenberg, svensk skeppsredare och donator 
Sebastian Ahrenberg, svensk musikproducent 
Sixten Ahrenberg, svensk journalist, revymakare och kuplettförfattare
Staffan Ahrenberg, svensk bokförläggare, konstsamlare och filmproducent 
Theodor Ahrenberg, svensk redare och konstsamlare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland